
Termin -{HAL}- ima više značenja.

 Histidin amonijačna lijaza
 HAL (automobil)
 HAL 9000 - računar iz serijala „Odiseja u svemiru“ Artura Č. Klarka